Bonaventura Bassegoda i Amigó (Barcelona, 1862 - 1940), escriptor i arquitecte
 Bonaventura Bassegoda i Musté (Barcelona, 1896 - 1987), arquitecte, fill de Bonaventura Bassegoda i Amigó
 Bonaventura Bassegoda i Hugas (Barcelona, 1954), historiador de l'art